Ovelha - um mamífero
Ovelha (cantor)
Rio Ovelha - um rio português
Ovelha (cristianismo)

Veja também
Ovelha negra

Desambiguação